Polak Potrafi - program telewizyjny emitowany na platformie TVN Turbo.
 Polak Potrafi - polskojęzyczna crowdfundingowa strona internetowa.